Стэффорд Смайт Мемориал Трофи () — приз Канадской хоккейной лиги (CHL), ежегодно вручаемый самому ценному игроку Мемориального кубка.

Тэйлор Холл первый и пока единственный хоккеист, которому удалось завоевать приз дважды.

На начало сезона 2013/14 18 раз трофей получали игроки команд, представляющих Западную хоккейную лигу, 13 — Хоккейную лигу Онтарио и 11 — Главную юниорскую хоккейную лигу Квебека.

Чаще всего Стэффорд Смайт Мемориал Трофи получали игроки «Камлупс Блэйзерс» — 6 раз (3 как «Блэйзерс» и 3 когда команда называлась «Нью-Уэстминстер Брюинз») и «Корнуэлл Ройалз» — 6 раза.

6 игроков выиграли трофей, несмотря на то что их команды уступили в финале Кубка: Барри Смит (1975), Барт Хантер (1979), Шон МакКенна (1982), Кэмерон Мэнн (1996), Крис Мэдден (1998) и Дэнни Гру (2002).

Трофей назван в честь Стэффорда Смайта, сына Конна Смайта. Стэффорд был членом группы, которая купила контрольный пакет акций клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс» в 1961 году. Семья Смайта пожертвовала трофей CHL в 1972 году, вскоре после его смерти.

Победители

См. также 
 Канадская хоккейная лига
 Мемориальный кубок

Ссылки 

Канадская хоккейная лига
Хоккейные призы и награды
Спортивные призы и награды Канады